Elektryczne Koleje Dojazdowe – byłe przedsiębiorstwo kolejowe, obecnie Warszawska Kolej Dojazdowa
 Europejska Klasyfikacja Działalności
 EKD – skrót estońskiej nazwy partii Estońscy Chrześcijańscy Demokraci
 EKD – skrót niemieckiej nazwy Kościoła Ewangelickiego w Niemczech